K (o k) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina K/k (nombre: ka; en plural: kas).
 La letra cirílica К/к.
 La letra griega Κ/κ (nombre: kappa).

En matemática 
 K; en geometría, el símbolo de la constante de proporcionalidad.
 K (procede de la palabra alemana Körper, utilizada por Richard Dedekind); en álgebra abstracta, el símbolo (estilizado como ) que representa a un cuerpo, una estructura algebraica.

En física 
 K, el símbolo del kelvin, la unidad de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades.
 K, un índice de transferencia de calor.
 k (o kB), representación de la constante de Boltzmann, que relaciona temperatura absoluta y energía.
 K; en física de partículas y subatómica, el símbolo del kaón.
 k; en mecánica ondulatoria, representación del número angular de onda.

En química 
K, el símbolo del potasio (llamado en latín kalium), un elemento químico.
 K, el símbolo de la constante de equilibrio.

En bioquímica 
 K, el símbolo de la lisina, un aminoácido polipeptídico.
 La vitamina K.

En astronomía 
 K, la designación de los asteroides.
 K, objeto astronómico descubierto entre el 16 y el 31 de mayo.
 K, una clase de la clasificación espectral de Harvard.

En literatura 
 K, libro de la cantante de pop australiana Kylie Minogue.
 K, thriller ucrónico de Daniel Easterman.
 K, manga escrito por Shirō Tōsaki e ilustrado por Jirō Taniguchi.
 La K, recopilación de novelas de Dino Buzzati.

En música 
 K, álbum debut de la banda inglesa Kula Shaker.
 K, autor, compositor e intérprete suizo.
 K, pseudónimo de uno de los guitarristas del grupo visual kei Moi dix Mois.
 K, cantante coreano de baladas R&B y soul.
Kshmr, DJ estadounidense, llamado «K» por su aparición como personaje del videojuego Garena Free Fire.
 K Records, sello discográfico independiente, en parte fundado, dirigido y operado por el músico Calvin Johnson.

En ánime 
 K, personaje del ánime Gravitation.
 K, ánime japonés producido por los estudios GoHands y dirigido por Shingo Suzuki.

En cine 
 K, filme francés de Alexandre Arcady (1997).
 K, filme estadounidense de Shoja Azari (2002).
 K., cortometraje francés de Frédérique Devaux (2003).
 K, cortometraje español de Santiago Aguayo, Arturo Fuentes, Carmen García, Jaime García, Ander Olazabal e Isaac Riart (2004).
 K, cortometraje español de Juan Simons (2005).
 K, personaje interpretado por Tommy Lee Jones en Men in Black (Hombres de negro).

En otros ámbitos 
 K o kt (del idioma inglés karat); en joyería, símbolos del quilate, una medida de la masa de gemas y perlas, y también del grado de pureza de los metales preciosos (como el oro).
 K, en algunas patentes de matriculación diplomática, significa cónsul.
 K, el código ISO3166-2:AR de la Provincia de Catamarca (Argentina).
 K; en lenguaje popular, la abreviatura de la ketamina, una sustancia adictiva.
 k, el símbolo del prefijo kilo del Sistema Internacional de Unidades, que indica un factor de 103 (es decir, 1000).
 K; en geología y paleontología, el símbolo dado al período Cretáceo, una división de la escala temporal geológica que pertenece a la Era Mesozoica.
 k; en ciencias económicas, el símbolo que representa al efecto multiplicador, el conjunto de incrementos que se producen en la renta nacional de un sistema económico, a consecuencia de un incremento externo en el consumo, la inversión o el gasto público.
 La estrategia k; en ecología y dinámica de poblaciones, una de las dos estrategias de vida propia de organismos que, como los mamíferos y las aves, habitan ambientes relativamente estables y predecibles.
 K, el símbolo de Fuerza Popular, partido político peruano.
 Radicales K, un espacio político de la República Argentina de ideología radical concertista.
 Señora «K», seudónimo de Keiko Fujimori, política y administradora de empresas peruana.

Enlaces externos